Die Fußball-Stadtliga Berlin 1958 war die siebte Spielzeit der vom Bezirksfachausschuss (BFA) Fußball Berlin (Ost) durchgeführten Bezirksliga Berlin und die zweite unter der Bezeichnung Stadtliga. Sie war die höchste Spielklasse in Berlin (Ost) und die vierthöchste im Ligasystem auf dem Gebiet des DFV.

Die SG Grünau sicherte sich mit einem Punkt Vorsprung auf die Zweitvertretung vom TSC Oberschöneweide den Stadtmeistertitel und stieg in die übergeordnete II. DDR-Liga auf.

In die untergeordnete Stadtklasse stiegen die BSG Einheit Pankow und der nach fünfjähriger Zugehörigkeit die SG Hohenschönhausen ab. Im Gegenzug stiegen zur Folgesaison die beiden Erstplatzierten der Stadtklasse die BSG Motor Pankow als Neuling und nach zweijähriger Abwesenheit die BSG Turbine BEWAG Berlin in die Stadtliga auf.


Abschlusstabelle 

|}

Namensänderungen während der Saison
 BSG Lokomotive Pankow fusionierte mit der BSG Lok Bau Union Buchholz ↔ BSG Einheit Pankow

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur 
 
 

Berlin
Fußballsaison 1958